Dados disciplinares da Copa América de 2015 são informações estatísticas de punições aos jogadores.

Estatísticas disciplinares

Por jogo

Por árbitro

Penalidades

Ver também 
 Convocações para a Copa América de 2015

Copa América de 2015
2015